Иковское — название населённых пунктов в России:

 Иковское — деревня в Белозерском районе Курганской области.
 Иковское — деревня в Викуловском районе Тюменской области.